Рокфорд може да се отнася за:
 Градове в Съединените щати
 Рокфорд (Айова)
 Рокфорд (Алабама)
 Рокфорд (Вашингтон)
 Рокфорд (Илинойс)